Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden — специальный документальный фильм о концертном туре американской певицы Леди Гаги, который вышел в 2011 году. Фильм был снят американским каналом HBO во время концертов в Нью-Йорке 21 и 22 февраля 2011 года. Фильм транслировался на американском телевидении 7 мая 2011, через день, после окончания The Monster Ball Tour. В фильм вошли кадры о том, как Гага готовится к концерту, закулисные записи и сам концерт. Этот фильм получил множество положительных отзывов от критиков, которые хвалили трудолюбие Гаги, её искренность на сцене и исключительно живой звук. Они также отметили сходство с фильмом Мадонны Truth or Dare. Фильм получил награду Эмми.

Содержание 
См. также: Описание концерта

Фильм начинается с чёрно-белого введения о том, как Гага идёт по улице Нью-Йорка. Затем она заходит в кафе и покупает там чашечку кофе. После этого в сопровождении своей охраны она садится в чёрный внедорожник и едет в Madison Square Garden. По дороге она вспоминает о том, что много раз была в нём на концертах своих кумиров, и теперь понимает, что будет выступать там сама. Далее действие происходит в гримёрке, где она снимает макияж и плачет, рассказывая о том, что чувствует себя лузером, что её не понимает никто, кроме её фанатов. Потом, уже одетая в костюм для первой песни, она поёт первые строки из «Marry the Night», что стало своеобразной премьерой песни. Полноцветное изображение концерта показывается вперемешку с чёрно-белой съёмкой за сценой. Фильм заканчивается а капеллой песни «Born This Way», которую исполняет Гага вместе с бэк-вокалистками.

Критика 
Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden получил положительные отзывы. Женевьев Коски из газеты «The A.V.Club» дал фильму оценку 4+, утверждая, что Гага доказывает то, что она исполнитель, и что она делает шоу, хотя он почувствовал, что концерт был слишком эмоциональным и то, что Гага на сцене была очень открыта, немного раздражает. Коски также сравнил фильм с документальным фильмом Мадонны. Паул Шродт из «Slant Magazine» был более критичен в своем обзоре, хотя он и отдал фильму 2,5-звезды (из 4). Он называет положительные выступления Гаги возмутительными и иногда жестокими, он поставил под сомнение подлинность Гаги, как на сцене, так и в закулисных кадрах. В конечном счете, он писал: «Неудивительно, что на HBO Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden вызывает больше вопросов о Стефани Джерманотте (имя Гаги при рождении), чем ответов. Хотя, может так оно и должно быть».

Фильм был номинирован на пять наград на предстоящей шестьдесят третьей церемонии вручения наград Эмми: Лучший монтаж видео в дополнительной категории (съёмки на одну или несколько камер); Лучшее освещение/световая постановка в категории концертное выступление, музыкальное или развлекательное шоу; Лучшее концертное выступление, музыкальное или развлекательное шоу; Лучшая режиссёрская работа в постановке концертного выступления, музыкального или развлекательного шоу; Лучшая режиссура в техническом оснащении, работа оператора, видеосъёмка мини-серий, фильма в дополнительной категории.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Леди Гага
Концертные альбомы Interscope Records
Видеоальбомы Interscope Records